Il campionato svedese di pallacanestro femminile 2018-2019 è stata la 63º edizione.

L'A3 Basket Umeå ha vinto il campionato per la prima volta, superando nella finale play-off l'Högsbo Basket per 3-1.

Regolamento 
Le squadre classificate dal primo all'ottavo posto al termine della regular season si qualificano ai play-off per l'assegnazione del titolo di campione della Svezia.

Squadre partecipanti 
Il campionato aumenta a 11 squadre, a seguito della promozione dalla Basketettan dell'Högsbo Basket e del Wetterbygden Sparks:
 , detentore
  Udominate Basket, finalista
 
 
  IK Eos
 
  Visby Ladies
  Mark Basket
  KFUM Uppsala
  Högsbo Basket
  Wetterbygden Sparks

Stagione regolare

Classifica 

Legenda:
       Campione della Svezia.
      Ammessa ai play-off.

Note:
Due punti a vittoria.

Risultati

Play-off 
Le gare si sono disputate tra il 24 marzo e il 1º maggio 2018.

Verdetti 
 Campione di Svezia: A3 Basket Umeå (1º titolo).
 Formazione:(2) Moa Dellbro, (3) Danielle Elvbo, (4) Sandra Hansson, (6) Isabelle Edholm, (7) Nina Dedic, (9) Abigail Asoro, (12) Ama Degbeon, (17) Annie Kjellberg, (21) Alyssa Lawrence, (23) Tiffany Brown, (11) Hollie Mershon, (44) Jelena Ivezić. Allenatore: Jan Enjebo.

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019